Четырнадцатая симфония:
 Симфония № 14 (Вайнберг), 1977
 , 1761—1763
 , между 1768 и 1770
 , 1963
 Симфония № 14 (Моцарт), 1771
 , 1933
 Симфония № 14 (Шостакович), 1969

 014